Långström är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Bengt Långström
 Bertil Långström
 Daniel Långström
 Erik Långström (1948–2017), präst och författare
 Erik Långström (lantmätare) (1868–1935), lantmätare
 Erland Långström
 Hakon Långström
 Karin Långström
 Niklas Långström
 Petter Långström
 Robert Långström

Svenska efternamn